La Coupe de la Fédération 1972 est la dixième édition du plus important tournoi de tennis opposant des équipes nationales féminines.

La compétition, qui s'est tenue à Johannesbourg du 20 au , a vu l'Afrique du Sud s'imposer en finale face à la Grande-Bretagne (deux points à un).

Organisation 
Cette dixième édition de la Coupe de la Fédération réunit 31 équipes qui s'affrontent par élimination directe en cinq tours, sur six jours. L'Australie bénéficie d'un bye au premier tour. 

Chaque rencontre se joue au meilleur des trois matchs, soit deux simples et, le cas échéant, un double décisif.

Résultats

Tableau final

Premier tour

Deuxième tour

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe Davis 1972 (tournoi masculin)
 Fed Cup
 Saison 1972 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel de la Fed Cup
  Site de la WTA

Navigation 

1972
Fed Cup
1972 en Afrique du Sud
Coupe de la Fédération 1972
Événement sportif à Johannesbourg
Federation, Coupe de la
Sport en mars 1972